Eduardo le Despencer, I barón le Despencer, KG (también llamado Despenser; h. 24 de marzo de 1335 o 1336 – 11 de noviembre de 1375) fue el hijo de otro Eduardo le Despenser y Anne, hermana de Henry, Lord Ferrers de Groby. Sucedió como Lord of Glamorgan en 1349.

Le Despencer fue con el príncipe de Gales a Francia, y estuvo presente en la batalla de Poitiers. En reconocimiento a su conducta en las guerras de Francia, fue llamado al Parlamento como barón en 1357. Al mismo tiempo, también se convirtió en caballero de la jarretera.

Fue amigo y mecenas de Jean Froissart y hermano mayor de Henry le Despenser, obispo de Norwich.

Hay una estatua de rodillas que lo representa en lo alto de la capilla de la Santísima Trinidad en la abadía de Tewkesbury. Es el famoso "Caballero arrodillado".

Familia
Eduardo se casó con Elizabeth de Burghersh, hija de Bartholomew de Burghersh, II barón Burghersh. Tuvieron los siguientes hijos:
 Margaret Le Despencer (m. 3 de noviembre de 1415), casada con Robert de Ferrers, IV barón Ferrers de Chartley
 Elizabeth le Despenser (m. 10/11 de abril de 1408) se casó con (1) John FitzAlan, II barón Arundel  (2) William la Zouche, III barón Zouche
 Thomas le Despencer, I conde de Gloucester (22 de septiembre de 1373 – 13 de enero de 1400), se casó con Constanza de York
 Hugh Despencer
 Cicely Despencer
 Anne Despencer (m. 30 de octubre de 1426) se casó (1) Hugh de Hastings y (2) Thomas de Morley, IV barón Morley

Antepasados
</center>

Referencias
Burke, Sir Bernard. "Despencer-Barons Despencer, Earl of Gloucester." A Genealogical History of the Dormant, Abeyant, Forfeited, and Extinct Peerages, of the British Empire. London: Wm Clowes and Sons, Ltd., 1962. (p. 167).
Burke, John. A General and Heraldic Dictionary of the Peerages of England, Ireland, and Scotland, Extinct, Dormant, and in Abeyance. London: H. Colburn and R. Bentley, 1831. (pp. 173–4) googlebooks Retrieved May 26, 2008
Weis, Frederick Lewis, Walter Lee Sheppard, David Faris, and Frederick Lewis Weis. Ancestral Roots of Certain American Colonists Who Came to America Before 1700: The Lineage of Alfred the Great, Charlemagne, Malcolm of Scotland, Robert the Strong, and Some of Their Descendants. (7th Ed.) Baltimore, Md: Genealogical Pub. Co, 1992.  (pp. 73–74, Lines: 70-35, 70-36, 74-34, 212-34.) googlebooks Retrieved May 26, 2008

Notas

Militares de la guerra de los Cien Años
Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Miembros de la Orden de la Jarretera
Familia le Despenser